

Geografia 
Distretto di Hinterland - ex distretto del Canton Appenzello Esterno, Svizzera
Hinterland - territorio retrostante a un porto o circostante una grande città
Hinterland bergamasco - hinterland di Bergamo
Hinterland di Genova - hinterland di Genova
Hinterland milanese - hinterland di Milano
Hinterland napoletano - hinterland di Napoli
Hinterland di Torino - hinterland di Torino

Televisione 
Hinterland - serie televisiva britannica

Videogiochi 
Hinterlands - regione del videogioco Warcraft